Il doppio del torneo di tennis Laguna Hills Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Goldstein e Brian MacPhie che hanno battuto in finale Pablo Albano e Daniel Orsanic 3-6, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Pablo Albano /  Daniel Orsanic (finale)
 David Roditi /  Jack Waite (quarti di finale)

 Lan Bale /  Andrew Kratzmann (quarti di finale)
 Brandon Coupe /  Mark Merklein (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Laguna Hills Challenger 1999